Sint Anthonis (gemeente), een voormalige gemeente in Noord-Brabant
 Sint Anthonis (plaats), plaats in de gemeente Land van Cuijk
zie ook:
 Sint-Antonius voor onder meer heiligen met deze naam